Hémard est un patronyme partagé par plusieurs personnalités, ainsi qu'un prix décerné.

Patromynes

France 

Charles de Hémard de Denonville (1493-1540), cardinal français.
Urbain Hémard (1548-1616), Médecin français, chirurgien du cardinal Georges d'Armagnac, évêque de Rodez
René Hémard (1622-1691), Seigneur de Danjouan, poète et moraliste français, disciple de Montaigne, Conseiller du roi, prévôt des maréchaux puis lieutenant particulier au bailliage d'Étampes.Maire d'Étampes (1667-1670)
Ariste Hémard (1847-1926), distilleur liquoriste et homme politique français.
Joseph Hémard (1876-1932), juriste français, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Joseph Hémard (1880-1961), peintre français, dessinateur humoriste et illustrateur et auteur de décors de théâtre.
Jean Hémard (1894-1933), réalisateur français, neveu d'Ariste Hémard.

Canada 

René Hémard (1914-1984), syndicaliste et homme politique québécois.

Trivia 

 Le prix Ariste-Hémard est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de décembre sur l'hippodrome de Vincennes.

Références 

Homonymie de patronyme